Gromada Siedlec steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Siedlec (Powiat Bocheński)
 Gromada Siedlec (Powiat Chrzanowski)
 Gromada Siedlec (Powiat Częstochowski)
 Gromada Siedlec (Powiat Łęczycki)
 Gromada Siedlec (Powiat Myszkowski)
 Gromada Siedlec (Powiat Trzebnicki)
 Gromada Siedlec (Powiat Wolsztyński)